Csehország
Přestavlky, település a Chrudimi járásban
Přestavlky, település a Dél-plzeňi járásban
Přestavlky, település a Litoměřicei járásban
Přestavlky, település a Přerovi járásban
Přestavlky u Čerčan, település a Benešovi járásban